Périphérique de Valence peut désigner :
 le périphérique de Valence contournant la ville de Valence (France) ;
 le périphérique de Valence contournant la ville de Valence (Espagne).